Stille Wut steht für:

 Stille Wut, Krankheitsverlauf der Tollwut, siehe Tollwut #Krankheitsverlauf beim Tier
 Stille Wut, siehe Lagerkoller
 Rabia – Stille Wut, ecuadorianischer Spielfilm (2009)